Kaspar Füger ist der Name folgender Personen:

* Kaspar Füger der Ältere (vor 1521–nach 1592), deutscher evangelischer Kirchenlieddichter
 Kaspar Füger der Jüngere (~1562–1617), deutscher Komponist, evangelischer Kirchenlieddichter und Kreuzkantor